Příjmení Daneš nosí více různých osobností:

 František Daneš – více různých osobností
 Jan Daneš (* 1955) – český lékař, radiolog a vysokoškolský profesor
 Jiří Viktor Daneš (1880–1928) – český profesor geografie a diplomat
 Ladislav Daneš (1924–2018) – český scenárista, režisér, herec, dramaturg a reportér
 Martin Daneš (* 1962) – český novinář a spisovatel
 Zdenko Frankenberger Daneš (1920–2023) – český matematik a geofyzik

Podobný výraz 
 Daneş – rumunská obec

Česká příjmení